Plaats in Indonesië
 Tenjonagara (Cigalontang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Tenjonagara (Sucinaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java